TULF ist eine Abkürzung für:
 Tamil United Liberation Front
 Turbinenlöschfahrzeug, siehe Aerosollöschfahrzeug

Abkürzung